Imaginary Friend (amico immaginario, in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Imaginary Friend – film del 2006

Musica 
 Imaginary Friend – gruppo musicale finlandese
 Imaginary Friend – album dei Freezepop
 Imaginary Friend – brano musicale di Tove Lo
 Imaginary Friend – singolo di MØ del 2018

Televisione 
Gli amici immaginari di casa Foster (Foster's Home for Imaginary Friends) – serie televisiva animata
Un'amica immaginaria (Imaginary Friend) – episodio della quinta stagione di Star Trek: The Next Generation